De moderne vijfkamp voor vrouwen tijdens de Olympische Zomerspelen 2012 in Londen vond plaats op zondag 12 augustus 2012.

Uitslag 

 OR = Olympisch record
 DNS = Niet gestart
 DNF = Niet gefinisht

Bronvermelding 
  Uitslag

Vrouwen